ISO 3166-2:BR — стандарт ISO, який визначає геокоди для Бразилії. Він є частиною стандарту ISO 3166-2. Перша частина коду — код ISO 3166 для Бразилії (BR), друга частина — двоцифровий код регіону.

Коди

Див. також 
 ISO 3166-2
 ISO 3166-1
 Адміністративний поділ Бразилії

Адміністративний поділ Бразилії
2:BR
Списки:Бразилія